Thiaw ou Thiao (orthographe française) ou encore Chaw (orthographe anglaise) est un patronyme  de l'ethnie des Sérères ou des lébous en partie  d'origine sénégalaise et gambienne porté par plusieurs personnalités :

Anna Thiaw, karatéka sénégalaise
 Daniel Thiaw, athlète et pilote automobile sénégalais
 Professeur Issa Laye Thiaw, un Sénégalais théologien et auteur sur la religion sérère et les traditions sérères
 Mame Fatou Thiaw, karatéka sénégalaise
 Pape Thiaw, un footballeur sénégalais

Patronyme gambien
Patronyme sénégalais